Berlijns voetbalkampioenschap 1897/98 (ADSB), georganiseerd door de ADSB
 Berlijns voetbalkampioenschap 1897/98 (DFuCB), georganiseerd door de Duitse voetbal- en cricketbond
 Berlijns voetbalkampioenschap 1897/98 (VBB), georganiseerd door de Berlijnse voetbalbond